Folcker ist der Familienname von:

 Carl Folcker (1889–1911), schwedischer Turner
 Jessica Folcker (* 1975), schwedische Sängerin

Siehe auch:

 Folker